

Patronyme

A 
 Adolfo Pérez Esquivel (1931-), architecte et sculpteur argentin ;
 Abdelkader Perez, amiral de la flotte marocaine au début du  siècle ;
 Alan Pérez (né en 1982), coureur cycliste espagnol ;
 Alejandra Paola Pérez López (née en 1998), athlète handisport vénézuélienne, sœur jumelle de Linda Patricia Pérez López ;
 Allan Pérez (né en 1996), footballeur cubain ;
  ;
  (?-1837), soldat et homme politique mexicain ;
 Alfredo Pérez Rubalcaba (1951-2019), homme politique espagnol ;
 Alma María Pérez Parrado (2001-), taekwondoïste espagnole ;
 Amalia Pérez (1973-), haltérophile mexicaine ;
  (1980-), chanteuse américaine ;
 Amanda Pérez (1994-), footballeuse mexicaine ;
 Amédée Dominique Gonzalve Marie Perez (1879-1960), général français ;
  ;
 Ana María Pérez del Campo (1936-), une juriste et militante féministe espagnole;
 Andrea Pérez Peña (1990-), tireuse sportive équatorienne ;
  ;
 Anthony Perez (1991-), coureur cycliste français ;
 Ariel Pérez Rodríguez (1976- ), vernien cubain ;
 Armando Christian Pérez (né en 1981), alias Pitbull, rappeur américain ;
  ;

B 

 Belle Perez (1976-), chanteuse belge ;
 Benito Pérez Galdós (1843-1920), écrivain espagnol ;

C 
 Carles Pérez (1998-), footballeur espagnol ;
  ;
 Carlota Pérez (1939-), économiste vénézuélienne ;
 Carlos Blanco Pérez (1986-), écrivain espagnol ;
 Carolys Pérez, femme politique vénézuélienne ;
 Catalina Saavedra Pérez (1968-), actrice chilienne ;
 Cédric Pérez (1976), auteur de bande dessinée français ;
 Charles Pérez (1873-1952), zoologiste français ;
  ;
 Claudina García Pérez (1889-1968), syndicaliste républicaine espagnole exilée au Mexique ;
 Conxa Pérez (1915-2014), personnalité anarchiste et militaire républicaine de la guerre d'Espagne;
 Cristina Pérez Díaz (1965-), athlète espagnole ;
  (1983-), journaliste argentine ;

D 
 Dámaso Pérez Prado (1916-1989), chanteur mexicain ;
 Daniella Perez (1970-1992), actrice et danseuse brésilienne ;
 Danilo Pérez (1966-), musicien de jazz ;
  ;
 Dominic Perez (1994-), coureur cycliste philippin ;
 Domingo Tejero Pérez (1915-1942), républicain espagnol engagé dans la résistance française durant la Seconde Guerre mondiale mort à Paris sous la torture.

E 
 Edder Alfonso Pérez Consuegra (1983-), footballeur vénézuélien ;
 Eddie Pérez (1968-), joueur de base-ball vénézuélien ;
  (1968-), chanteur et guitariste américain ;
 Eduardo Cativiela Pérez (1888-1974) ethnographe et photographe espagnol ;
  (1929-2011), enseignant et environnementaliste portoricain ;
 Emilio Pérez Labrador (1991-), coureur cycliste cubain ;
 Emilio Pérez Touriño (1948-), politicien espagnol ;
 Enzo Pérez (1986-), footballeur argentin ;
 Éric Perez (1963-), metteur en scène d’opéra, comédien et chanteur français ;
Ernestina Pérez (1865-1951), médecin et militante féministe chilienne ;
  ;
 Esteban Pérez (1966-), basketteur argentin ;
 Etelvino Perez (1918-1944), sous-officier, Compagnon de la Libération ;

F 
 Felipe Pérez Roque (1931-), homme politique cubain ;
  ;
  ;
 Frédéric Perez (1961-), handballeur français ;
 Florentino Pérez (1947-), homme d'affaires espagnol ;
 Francis Perez (1962-), homme d'affaires français ;
  ;

G 
 Gabriela Perez Del Solar (1968-), joueuse de volley-ball péruvienne ;
 George Pérez (1954-2022), dessinateur américain ;
 Gilles Perez (1954-), sculpteur français ;
 Gonzalo Pérez (2001-), footballeur uruguayen ;
 Guillermo Pérez Roldán (1969-), joueur de tennis argentin ;

H 
 Hugo Perez (1963-), joueur américain de football ;

I 
 Israel Pérez (né en 1978), coureur cycliste espagnol ;
 Iván Pérez Muñoz (1976-), footballeur espagnol ;
 Irving Pérez (né en 1986), triathlète mexicain ;

J 
 Jacques Pérez (1932-2022), photographe tunisien ;
 Jahir Pérez (né en 1986), coureur cycliste colombien ;
  ;
  ;
 Jean-Pierre Pérez (1984-), joueur français de rugby à XV ;
 Jefferson Pérez(1974-), athlète équatorien ;
 Jérôme Pérez (1982-), footballeur français ;
 
  ;
  ;
  ;
 Joseph Pérez (1931-2020), historien français ;
  ;
 Julia Perez (1980-2017), chanteuse, actrice et mannequin indonésienne ;
 Julia Otero Pérez (1959-), présentatrice de télévision espagnole;
 Juliette Perez (née en 1999), athlète française ;
 Julio Alberto Pérez Cuapio (né en 1977), coureur cycliste mexicain ;
 Jonathan Perez (1993-) Entrepreneur et Pilote Automobile

K 
 Kenneth Perez (1974-), footballeur danois ;
 Koldo Gil Pérez (1978-) cycliste espagnol ;

L 
 Laurent Perez del Mar (1974-), compositeur français ;
 Laury Perez (2003-), coureuse cycliste française pratiquant le BMX freestyle ;
 Linda Patricia Pérez López (1998-), athlète handisport vénézuélienne, sœur jumelle d'Alejandra Paola Pérez López ;
  ;
 Lucía Pérez (1985-), chanteuse espagnole ;
  ;

M 
  ;
 Marcel Fernández Peréz (1885-1927), acteur, scénariste, et réalisateur espagnol ;
 Marco Pérez Murillo (1990-), footballeur colombien ;
 Marcos Pérez Jiménez (1914-2001), général et président de la République du Venezuela ;
  ;
 María Angélica Pérez, en religion María Crescencia Pérez (1897-1932), religieuse argentine, bienheureuse ;
 María José Bello Pérez (née en 1980), actrice chilienne ;
 Mariano Ospina Pérez (1891-1976), président de la République de Colombie ;
  (1982-), footballeur mexicain ;
 Marlon Pérez (1976-), coureur cycliste colombien ;
 Marta Pérez (1993-), athlète espagnole ;
 Melina Perez (1979-), catcheuse américaine ;
 Michel Perez (1932-1990), critique de cinéma et journaliste français ;
 Mickaël Pérez (1983-), joueur de hockey sur glace français ;
  ;

N 
 Nahuel Pérez Biscayart (1986-), acteur argentin ;
  (1973-), joueur américain de base-ball ;
 Nelson Perez (1961-), évêque américain ;
 Nicolás Pérez González (1927-1991), chanteur et compositeur paraguayen ;

O 
 Odalis Pérez (1978-2022), lanceur gaucher de baseball dominicain ;
 Óliver Pérez (1981-), lanceur de baseball mexicain ;
  (1981-), footballeur ;
 Óscar Pérez Rojas (1973-), footballeur mexicain ;
 Óscar Pérez (1981-2018), policier et rebelle vénézuélien ;
  (1882-1951), militaire espagnol ;
 Otto Pérez Molina (1950-), général et homme politique guatémaltèque ;

P 
  ;
  ;
  ;
 Paul Perez (1985-), joueur de rugby à XV samoan ;
 Pedro Pérez (1952-2018), athlète cubain spécialiste du triple saut ;
 Pierre Perez-Vergara (1960-2020), guitariste français ;
 Portia Perez (1987-), nom de ring de la catcheuse (lutteuse professionnelle) Jenna Grattan ;

R 
 Raphaël Perez (1937-2009), grand-rabbin de la communauté séfarade de Strasbourg ;
 Raphael Rafi Perez (1965-), peintre israélien ;
  ;
 Rodrigo Pérez (1973-), footballeur chilien ;
 Rodulfo Pérez (1965-), homme politique vénézuélien ;
 Rosie Perez (1964-), productrice américaine ;
  ;

S 
 Salvador Pérez (1990-), joueur vénézuélien de baseball ;
  ;
  ;
 Selena Quintanilla Perez (1971-1995), chanteuse américaine ;
 Serge Perez (1964-), écrivain français ;
 Sergio Pérez (1990-), pilote automobile mexicain ;
  (1948-), musicien, écrivain, comédien et homme d'affaires portoricain ;

T 
 Thérèse Perez-Roux, professeure de sciences de l'éducation française ;
 Thomas Perez (1961-), homme politique américain ;
 Tomás Rodríguez Pérez (1957-), matador espagnol ;
  ;

V 
 Venancio Pérez (1921-1994), footballeur espagnol ;
 Verónica Pérez (1988-), footballeuse mexicaine ;
  ;
 Vincent Pérez (1964-), acteur suisse ;
 Virginia Pérez (1987-), athlète espagnole ;

W 
  ;
 Wilson Pérez (1967-), footballeur colombien ;

Y 
 Yaimé Pérez (née en 1991), athlète cubaine ;
 Yoanka González Pérez (née en 1976), cycliste sur piste cubaine ;
 Yolanda Pérez (1983-), chanteuse mexicaine ;
 Yonnhy Pérez (1979-), boxeur colombien ;
 Young Perez (1911-1945), boxeur tunisien ;

Personnage de fiction 
 Augusto Pérez, protagoniste du roman Niebla, de Miguel de Unamuno.

Toponyme 

 Perez, une municipalité des Philippines ;
 , Argentine ;
 Niceto Pérez, une ville de Cuba ;
 Nico Pérez, une ville de l'Uruguay.

Variante et homophonies 
 ,  variante portugaise
 , homophonie française
 , Perets

Voir aussi 
 Perez., film  d'Edoardo De Angelis sorti en 2014

Patronyme hispanique